Gata kan syfta på följande:

 Gata, en väg i stadsmiljö eller annan bebyggd miljö
 Gata (socken), Tibet
 Gata (Cáceres)

Se även
 Golgata